Педро Иарлей Лима Дантас (; 29 марта 1974, Кишерамобин, штат Сеара) — бразильский футболист, нападающий.

Биография 
Фактически на высшем уровне заиграл только с 27 лет, когда вернулся из второсортных клубов низших дивизионов Испании играть в Бразилию. И с тех пор он неожиданно стал с каждым годом играть всё лучше и лучше. В 2003 году аргентинский клуб «Бока Хуниорс» купил Иарлея. В этой команде нападающий стал чемпионом Аргентины и обыграл в матче за Межконтинентальный кубок итальянский «Милан».

После полутора сезонов, проведённых в Мексике, Иарлей вернулся в чемпионат Бразилии и испытал второе рождение в «Интернасьонале», завоевав множество титулов с этим клубом (в том числе с его паса в финале Клубного чемпионата мира Адриано Габиру забил победный мяч в ворота испанской «Барселоны»).

В 2008 году, будучи вице-капитаном «Интернасьонала», Иарлей принял решение перейти в ФК «Гоияс».

Достижения 
 «Бока Хуниорс»
 Чемпион Аргентины: 2003 (Апертура)
 Межконтинентальный кубок: 2003
 «Интернасьонал»
 Кубок Либертадорес: 2006
 Клубный чемпионат мира: 2006
 Победитель Кубка Дубая: 2008

Примечания

Ссылки 
 internacional.com.br 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Ферровиарио» Форталеза
Игроки ФК «Сеута» (1996—2012)
Игроки ФК «Мелилья»
Игроки ФК «Сеара»
Игроки ФК «Пайсанду» Белен
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Дорадос де Синалоа»
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Гояс»
Игроки ФК «Коринтианс»